The Duke, mini-série américaine diffusée pour la première fois en 1979 ;
 The Duke, album du chanteur britannique Joe Jackson sorti en 2012 ;
 The Duke (Urge), film américain réalisé par Aaron Kaufman sorti en 2016 ;
 The Duke, film britannique réalisé par Roger Michell sorti en 2020 ;

 The Dukes, série télévisée américaine diffusée pour la première fois en 1983.

Voir aussi